Vang Csing (1971) kínai kajakozónő, olimpikon
 Vang Csing (1988) kínai rövidtávfutónő, olimpikon